Ива́н Никола́евич Дми́триев:
 Дмитриев, Иван Николаевич (1877—1948) — начальник Управления морской авиации и воздухоплавания, контр-адмирал.
 Дмитриев, Иван Николаевич (1901—1963) — генерал-майор.
 Дмитриев, Иван Николаевич (1920—1992) — секретарь Горьковского обкома КПСС, лауреат Государственной премии СССР.